Die Carol Weymuller Open 2012 fanden vom 27. bis 30. September 2012 in Brooklyn, New York City, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2012/13 und gehörte zur Kategorie Gold 50.

Titelverteidigerin war Jenny Duncalf, die in diesem Jahr im Viertelfinale ausschied. Sie unterlag Nour El Sherbini mit 0:3. Laura Massaro besiegte im Endspiel Raneem El Weleily mit 11:8, 11:4 und 11:5. Dies war Massaros erster Titel bei diesem Turnier, noch 2010 hatte sie sich im Finale Jenny Duncalf geschlagen geben müssen.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 50.000 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

WSA World Tour 2012/13
2012
Sportveranstaltung in Brooklyn